Джалаля́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Джалалян, Арман — армянский джазовый музыкант.
 Джалалян, Арташес Семёнович (1913—1985) — армянский кинооператор.

См. также 
 Гасан-Джалаляны